Евтимия (Евка) Наумова Хаджипопдавова (Попдаова) (), по мъж Милетичева, е българска учителка от Македония.

Биография 
Родена е в централномакедонския български град Велес, тогава в Османската империя, в рода на велешкия първенец хаджи поп Анто Давев. В родния си град се жени за Георги Милетич в 1860 година, с когото имат двама сина - българския военен Светозар Милетич и един от най-видните български учени и интелектуалци Любомир Милетич. Евтимия Милетичева напуска родния си град в 1861 година заедно със семейството си. Установява се в Щип където в същата година става учителка в първото девическо училище в града. Работи като учителка в девическото училище във Велес след 1861 година.

Родословие

Бележки 

Родени във Велес
Български просветни дейци от Македония
Български учители